Русифика́ция ( +  «делаю») или обрусение:

 Русификация (информатика) (или локализация программного обеспечения) на русский язык — приспособление программного и аппаратного обеспечения к отображению и вводу знаков русской письменности, создание русскоязычного интерфейса.
 Русификация (лингвистика) — сближение какого-либо языка и письменности с русскими, замена заимствований словами русских корней либо изменение формы заимствованных слов на более свойственную русской грамматике и фонетике.
 Русификация (политика) — комплекс мер, направленных на обрусение жителей какой-либо территории, и сам процесс такового обрусения.